Алекса́ндр Плато́нович Семене́нко, в эмиграции Oleksander Semenenko (27 августа 1898, Елисаветград — 1 июня 1978, Нью-Йорк) — украинский адвокат и общественный деятель , второй по счёту бургомистр Харькова.

В январе 1922 г. переехал в Харьков, где учился в Институте народного хозяйства. С 1925 г. — адвокат. В 1937 г. и 1938 г. был арестован, однако в связи с отсутствием доказательств освобождён.

Во время Великой Отечественной войны стал заместителем обер-бургомистра оккупированного Харькова А. И. Крамаренко, а после отстранения того от должности в апреле 1942 г. сам занял эту должность (1942—1943).

С августа 1943 г. выехал из Харькова. В конце войны вошёл в состав Украинского национального комитета.

После войны выехал из Германии в Бразилию, с 1960 г. жил в США, работал клерком юридической фирмы. Издал книгу воспоминаний Kharkiv, Kharkiv (Мюнхен, изд-во «Сучасність», 1977, на англ. яз.)

Литература 
 Скоробогатов А. В. Харків у часи німецької окупації (1941—1943). — Харків: Прапор, 2004. — ISBN 966-7880-79-6

Персоналии по алфавиту
Украинские коллаборационисты
Главы Харькова